Biografies:
 Alfred Pascual i Benigani, dibuixant humorista català
 Álvaro Pascual-Leone Forner, polític i escriptor valencià
 Andrea Pascual Barroso, periodista castellana
 Antoni Pascual Ribot, polític mallorquí, militant d'Unió Mallorquina
 Carolina Pascual, gimnasta valenciana
 Antoni Pascual i Cugat, industrial català
 Antoni Pascual Vallverdú, selvatà, alcalde de Reus
 Antoni Pascual i Lleu, bisbe de Vic
 Cristòfol Pascual i Genís, advocat i polític valencià
 Eduardo Pascual Fábregas, metge i polític català de Vilanova i la Geltrú
 Eusebi Pascual i Casas, advocat, polític, periodista i escriptor català
 Gustau Pascual Falcó, compositor valencià
 Iñigo Pascual Lisarri, jugador professional de pilota basca
 Javier Pascual, diversos personatges
 José Javier Pascual Blanco, futbolista navarrès 
 José Pascual Viciano, polític valencià 
 José Ramón Pascual Monzó, polític valencià
 Josep Pascual Tirado, escriptor valencià
 Lluís Pascual Tàrrega, futbolista i entrenador valencià
 Maria Pascual Alberich
 Pompeu Pascual i Busquets, metge i polític català
 Pompeu Pascual i Coris (Llagostera, 1929), metge, pintor, poeta i col·leccionista català
 Teresa Pascual i Soler, poetessa valenciana
 Xavier Pascual i Fuertes (Barcelona, 1968), jugador i entrenador d'handbol
 Xavier Pascual i Vives, entrenador del primer equip de bàsquet del FC Barcelona
 Ventura Pascual i Beltran, historiador, poeta i mestre de Xàtiva
 Vicent Pascual Pastor, arquitecte valencià
 Vicente Pascual Collado, futbolista aragonès
 Miscel·lània:
 Marquès de Pascual-Bofill, títol nobiliari concedit pel papa Pius X el 1905 a Manuel Pascual de Bofarull 
 San Pascual, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Sebastià Anton Pascual i Inglada